Чиркова — женский форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Чиркова, Евгения Евгеньевна (род. 1974) — российская актриса и певица.
 Чиркова, Екатерина Николаевна (род. 1985) — российский шашист.
 Чиркова, Елена Александровна (род. 1994) — российская биатлонистка.
 Чиркова, Зинаида Кирилловна (1931—2009) — советский писатель, сценарист, режиссёр.
 Чиркова, Ирина Александровна (род. 1982) — депутат Государственной Думы.
 
 Чиркова, Надежда Николаевна — российская лыжница.
 Чиркова, Наталья Ивановна (в девичестве Быстрова; род. 1947) — советская пловчиха.
 Чиркова, Тамара Васильевна (род. 1932) — доктор биологических наук, профессор.
 Чиркова, Юлия (род. 1996) — российская порноактриса.
 Чиркова-Лозовая, Светлана Михайловна (род. 1945) — советская фехтовальщица.